Hamirpur (district in Himachal Pradesh); district in de Indiase staat Himachal Pradesh
 Hamirpur (stad in Himachal Pradesh), stad in de Indiase staat Himachal Pradesh
 Hamirpur (district in Uttar Pradesh), district in de Indiase staat Uttar Pradesh
 Hamirpur (stad in Uttar Pradesh); stad in de Indiase staat Uttar Pradesh